Hanaskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hanaskär (vid Kivimo, Houtskär), Åboland, 
 Hanaskär (vid Berghamn, Houtskär), Åboland,

Se även
Haraskär

Robotskapade Finlandförgreningar